Минулорічною чемпіонкою була Джил Тайхманн, але цього року вона вирішила грати в Лексінгтоні.

Титул виграла Сімона Халеп, здолавши в фіналі Елізе Мертенс з рахунком  6–2, 7–5.

Сіяні тенісистки

Draw

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Singles